Steinenbach ist ein geographischer Name:

Ortsteile:
 Steinenbach (Aulendorf), Ortsteil der Stadt Aulendorf im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Steinenbach (Ruppertshofen), Ortsteil der Gemeinde Ruppertshofen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Steinenbach (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Steinenbach (Turbenthal), Ortsteil der politischen Gemeinde Turbenthal, Kanton Zürich, Schweiz

Gewässer:
 Steinenbach (Argen), rechter Zufluss der Argen bei Steinenbach, Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Steinenbach (Deggenhauser Aach), linker Zufluss der Deggenhauser Aach nach Deggenhausen, Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Steinenbach (Fils), rechter Zufluss der Fils bei Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-WÜrttemberg
 Steinenbach (Gutach), linker Zufluss der Gutach bei Leimen, Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Steinenbach (Limmat), linker Zufluss des rechten Linth-Hintergrabens bei Uznach, Kanton St. Gallen
 Steinenbach (Mahlspürer Aach), rechter Zufluss der Mahlspürer Aach (linker Oberlauf der Stockacher Aach) bei Neumühle, Gemeinde Hohenfels, Landkreis Koblenz, Baden-Württemberg
 Steinenbach (Nordrach), linker Zufluss der Nordrach vor Neuhausen, Stadt Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Steinenbach (Rems), rechter Zufluss der Rems nach Mögglingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Steinenbach (Töss), rechter Zufluss der Töss bei Tablat, Gemeinde Turbenthal, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Steinenbach (Weihung), linker Zufluss der Weihung vor Schnürpflingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Steinenbach (Wiese), rechter Zufluss der Wiese im Schwarzwald, bei Hauingen, Stadt Lörrach, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg 

 Steinenbächle, rechter Nebenfluss der Alb (Hochrhein) bei St. Blasien, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steinbach
 Steinebach